The Black Pearl – cortometraggio del 1915 diretto da Stuart Paton
The Black Pearl – film del 1928 diretto da Scott Pembroke
The Black Pearl – film del 1977 diretto da Saul Swimmer